Виноградовский сельсовет

 Виноградовский сельсовет — в Бурейском районе Амурской области
 Виноградовский сельсовет — в Виноградовском и Воскресенском районах Московской области (1930—1994)
 Виноградовский сельсовет — в Коммунистическом, Краснополянском, Химкинском и Мытищинском районах Московской области (до 1994)

См. также 
 Виноградовский сельский совет